Iasos steht in der griechischen Mythologie für:

 Iasos (Sohn des Zeus), ein Sohn des Zeus und der Elektra
 Iasos (Sohn des Triopas), ein König von Argos
 Iasos (Arkadien), ein König von Arkadien
 Iasos (Sohn des Sphelos), Anführer der Athener im Troianischen Krieg
 Iasos (Sohn des Eleuther), Vater des Chairesilaos

Iasos steht weiterhin für:

 Iasos (Karien), eine antike Stadt an der Küste Kariens